Дубосе́ково — топоним в России:

 Дубосеково — железнодорожная платформа Рижского направления Московской железной дороги.
 Дубосеково — посёлок станции в Волоколамском районе Московской области.
 Дубосеково — деревня в Волоколамском районе Московской области.